Thomas Crane (1808–1859), peintre anglais ;
 Thomas Crane (1843–1903), illustrateur et directeur artistique anglais ;
 Thomas Frederick Crane (1844-1927), avocat, professeur d'université et folkloriste américain.